Denumirea de Cernicevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cernicevo, un sat în comuna Krumovgrad, regiunea Kărdjali
 Cernicevo, un sat în comuna Hisarea, regiunea Plovdiv

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)